Le Mont pode referir-se a:

Le Mont (Vosges), França
Le Mont-Dieu, Ardenas, França

Desambiguações de topônimos